Теорема Жордана теорема о конечных линейных группах гарантирует наличие большой коммутативной подгруппы в любой конечной линейной группе.

В первоначальном виде доказана Камиллем Жорданом, позже несколько раз улучшена.

Формулировка 

Для любой размерности , существует число  такое, что любая конечная подгруппа  группы  обратимых матриц с комплексными компонентами содержит нормальную коммутативную подгруппу 
с индексом

Вариации и обобщения 

 Шур доказал более общий результат для периодических групп, при этом дал следующую оценку:

 Для конечных групп, более точную оценку доказал :

 где  есть функция распределения простых чисел.
 Эта оценка была улучшена , который заменил "12" на "6".
 Впоследствии, Майкл Коллинз, с помощью классификации конечных простых групп, показал, что  при , и дал почти полное описаний поведения  при малых .

Примечания 

Теория групп